Felipe Borges Ribeiro, brazilski rukometaš
Felipe Borges da Silva, brazilski kanuist